Мельйонне́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Кот-д'Армор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 430 км на захід від Парижа, 120 км на захід від Ренна, 55 км на південний захід від Сен-Бріє.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 188 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 412,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Кот-д'Армор

Примітки

Посилання 
 Мельйоннек на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Мельйоннек на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Кот-д'Армор